Соревнования по пятиборью у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К участию были допущены 12 многоборок: победительница серии стартов IAAF Combined Events Challenge 2017 года, по 5 лучших спортсменок летнего сезона 2017-го и зимнего сезона 2018-го годов, а также обладательница персонального приглашения от ИААФ.

Действующей зимней чемпионкой мира в пятиборье являлась Брианна Тейсен-Итон из Канады.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде пятиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов мира в отдельном виде пятиборья | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 60 метров с барьерами.

На старт вышли 12 многоборок из 10 стран.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в высоту.

Катарина Джонсон-Томпсон ожидаемо выиграла прыжок в высоту и вышла в лидеры соревнований по итогам двух видов. Днём ранее в турнире прыгуний в высоту только четыре спортсменки показали результат лучше, чем у неё (1,91 м).

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в толкании ядра.

В своём худшем виде, толкании ядра, Катарина Джонсон-Томпсон установила личный рекорд. Он не помог ей удержать первое место, но позволил сохранить минимальный отрыв от лидера — кубинки Йоргелис Родригес. После трёх видов их разделяли 13 очков.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в длину.

Джонсон-Томпсон, которая в 2014 году стала серебряным призёром чемпионата мира в прыжке в длину, уверенно выиграла этот вид. Десять сантиметров проиграла британке Ивона Дадич из Австрии. В таком же порядке они располагались в общем зачёте пятиборья после четырёх дисциплин, отрыв между ними составлял 33 очка.

Бег на 800 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 800 метров.

Бег на 800 метров не внёс больших изменений в итоговое положение многоборок. Катарина Джонсон-Томпсон возглавляла забег со старта, держа под контролем свою основную соперницу Ивону Дадич. Представительница Великобритании финишировала первой, следом за ней — Родригес и Дадич, которые сохранили за собой места в призовой тройке.

Итоговое положение 
Преимущество Катарины Джонсон-Томпсон над Ивоной Дадич составило 50 очков. Многоборка из Австрии повторила лучшее достижение своей страны в истории чемпионатов мира в помещении (за предыдущие годы её соотечественники завоевали три серебряные медали). Кубинка Йоргелис Родригес завоевала бронзовую медаль с новым национальным рекордом — 4637 очков.

Примечания

Ссылки 
 

пятиборье